Lägga sig kan syfta på:

Lägga sig – en match inom sport där någon av de tävlande väljer att medvetet förlora, se läggmatch
Lägga sig – en porkerterm, se lista över pokertermer